Hebdo bezeichnet:

 Charlie Hebdo, eine französische Satirezeitschrift
 L’Hebdo, ein in Lausanne erscheinendes, französischsprachiges wöchentliches Schweizer Nachrichtenmagazin

Siehe auch:
 Anschlag auf Charlie Hebdo